Jesús Morales puede referirse a:

 Jesús Morales (1921-), actriz peruana;
 Jesús Morales "El Tuerto" (????-1914), militar mexicano;
 Jesús Morales Flores (19??-), político mexicano;
 Jesús Morales Erostarbe (1929-), ciclista español
 Jesús Morales Martínez (1985-), futbolista mexicano.

en:Jesús Morales (disambiguation)